Kindle steht für:

 Amazon Kindle, Produktserie zum Lesen elektronischer Bücher (E-Books), Zeitschriften und Zeitungen (E-Papers)
 Kindle Direct Publishing (KDP), Publikations- und Vermarktungsplattform des Internetanbieters amazon.com

Kindle ist der Familienname folgender Personen:
Edward Martin Kindle (1869–1940), US-amerikanischer Paläontologe
 Edwin Kindle (1942–1989), liechtensteinischer Ingenieur
 Elmar Kindle (* 1968), liechtensteinischer Politiker (FBP)
 Fidel Kindle (* 1850), liechtensteinischer Architekt
 Florian Kindle (1907–1994), liechtensteinischer Politiker (VU)
 Florian Kindle (Komponist) (1838–1909), liechtensteinischer Priester und Komponist
 Fred Kindle (* 1959), liechtensteinischer Manager
 Herbert Kindle, liechtensteinischer Politiker
 Hermann Kindle (* 1935), liechtensteinischer Skirennläufer
 Johann Kindle, liechtensteinischer Politiker
 Jolanda Vogt-Kindle (* 1965), liechtensteinische Skirennläuferin
 Nicola Kindle (* 1991), liechtensteinischer Skirennläufer
 Paul Kindle (1930–2016), liechtensteinischer Politiker (VU)
 Rudolf Kindle (1923–2014), liechtensteinischer Politiker (VU) und Fußballfunktionär
 Samuel Kindle, liechtensteinischer Politiker
 Sergio Kindle (* 1987), US-amerikanischer Footballspieler
 Silvan Kindle (* 1936), liechtensteinischer Skirennläufer
 Simon Kindle (* 1992), Schweizer Handballspieler
 Wendelin Kindle, liechtensteinischer Politiker

Siehe auch:
 Kindel
 Kindl
 Kindler